Riolo ima više značenja:
 Riolo, Lodi
 Riolo, Modena
 Riolo, Reggio Emilia